Ткачук Віктор Степанович ( 5 серпня 1976, смт. Цумань, Ківерцівський район, Волинська область, Україна —  21 серпня 2015, поблизу Щастя, Луганська область, Україна) — український військовик, солдат 128-ї гірсько-піхотної бригади (Мукачеве).

Вшанування 
Траурну процесію зустрічали схиливши коліна та голови, не стримуючи сліз. На центральній площі селища, де відбувся жалобний мітинг.

Поховали Віктора з усіма військовими почестями, під залп салюту та Гімну України.

23 серпня 2016 року на будівлі цуманської ЗОШ відкрито меоріальну дошку випускнику Віктору Ткачуку.

Джерела 
 http://voltv.com.ua/u-den-nezalezhnosti-ukrajiny-proschalysya-iz-zahyblym-bijtsem-ato/
 http://memorybook.org.ua/22/tkachukviktor.htm
 http://volga.lutsk.ua/view/8150/
 http://nekropole.info/ua/Viktor-Tkachuk
  Український Меморіал

Уродженці Ківерцівського району
Померли в Щасті